Томми Микаэль Вайхо (; ) — шведский футболист, вратарь «Юргордена», выступающий на правах аренды за «Сириус».

Клубная карьера 
На юношеском уровне выступал за столичные «Броммапойкарну» и «Юргорден». С последним в 2007 году подписал профессиональный контракт, где стал третьим вратарём в команде. В связи с этим был отдан аренду сначала в «Вертан», а затем в «Фрей». В 2009 году также на правах аренды выступал за «Васалунд» в Суперэттане. По окончании аренды вернулся в «Юргорден». В его составе 14 марта 2010 года в матче первого тура с «Хеккеном» дебютировал в чемпионате Швеции, появившись на поле в стартовом составе

В январе 2013 года перешёл в ГАИС, выступающий в Суперэттане. Первую игру в составе нового клуба провёл 2 марта в рамках группового этапа кубка Швеции с «Сириусом». За четыре сезона, проведённых в команде, Вайхо принял участие во всех играх чемпионата, кроме двух, пропустив в них 162 мяча.

8 декабря 2016 года вернулся в «Юргорден», подписав с клубом трёхлетнее соглашение. В первые два сезона он был резервным голкипером, проведя в общей сложности 12 матчей. В 2020 году вместе с командой занял первое место в турнирной таблице и стал чемпионом страны.

10 февраля 2022 года на правах аренды отправился в «Сириус». Дебютировал за клуб 20 февраля в кубковой игре с «Сюльвией», оставив свои ворота в неприкосновенности.

Достижения 
Юргорден:
 Чемпион Швеции: 2019
 Обладатель Кубка Швеции: 2017/18

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль игрока на официальном сайте «Сириуса»

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Юргорден»
Игроки ФК «Фрей»
Игроки ФК «Васалундс»
Игроки ФК ГАИС
Игроки ФК «Сириус»